Bred har flere betydninger:
 Bred (vådområde)
 Strandbred
 Flodbred
 Bred (Vissenbjerg) en bydel i Vissenbjerg

Se også
 Brink
 Søbrink
 Bred Station